Антон Эгон Карл Фридрих Гогенцолерн (; 7 октября 1841, Зигмаринген — 5 августа 1866, Кёнигинхоф) — принц Гогенцоллерн-Зигмаринген, офицер прусской армии.

Биография 
Антон — сын князя Карла Антона Гогенцоллерн-Зигмарингена, премьер-министра Пруссии, и его супруги Жозефины Баденской, дочери великого герцога Карла Баденского. Его брат Кароль впоследствии стал королём Румынии, сестра Стефания — королевой Португалии. Кандидатура брата Леопольда на испанский трон стала поводом начала Франко-прусской войны.

В 1859 году Антон поступил на службу в прусскую армию в звании второго лейтенанта 1-го гвардейского пехотного полка. Путешествовал на Востоке. Принимал участие в австро-прусской войне, воевал в Штауденце, Буркерсдорфе и Кёнигинхофе. В битве при Садове у деревни Росбериц получил тяжёлое ранение в бедро. С поля боя его вынес будущий генерал-фельдмаршал Ремус фон Войрш. Их арестовали австрийцы, когда Войрш перевязывал раздробленное колено принца, но вскоре были освобождены. Спустя 33 дня принц Антон умер от полученных ранений в лазарете в Кёнигинхофе. Похоронен в 1888 году в Вильмерсдорфе под Берлином.

Предки

Примечания

Литература 
 Militär-Wochenblatt. Bd. 52, Berlin 1867, , S. 367f.
 Theodor Fontane: Werke, Schriften und Briefe. Abteilung 3: Erinnerungen, ausgewählte Schriften und Kritiken. Band 5: Zur deutschen Geschichte, Kunst und Kunstgeschichte. Hanser, München 1986, ISBN 3-446-11833-0, S. 286.

Ссылки 
 Берлинская государственная библиотека 
 garderegiment.de
 hohenzollern-home

Участники Франко-прусской войны
Гогенцоллерны-Зигмарингены
Умершие от ран